Lifschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lifschütz (1890–1969), Jurist, rechtsphilosophischer Denker sowie bremischer Senator
 Isaac Lifschütz (1852–1938), Chemiker

Siehe auch:
 Lifschitz